Unter Verpflegungstrupp (VpfTr) versteht man in Deutschland Teileinheiten des Bevölkerungsschutzes in:
 dem aufgelösten Versorgungsdienst nach Maßgabe des Bundes 
 den Betreuungszügen nach Maßgabe einiger Länder
 den Einsatzeinheiten/-zügen einiger Länder
 Schnelleinsatzgruppen Betreuung einiger Länder